SFA steht für:
 saturated fatty acids (gesättigte Fettsäuren), siehe Fettsäuren
 Steinkohlenflugasche, ein Sekundärrohstoff, siehe Flugasche #Weiterverwendung
 Steuerfachangestellter, der qualifizierte Mitarbeiter der Steuerberater
 Symphysen-Fundus-Abstand, Methode zur Abschätzung der Größe eines Fetus

Film:
 Staatliches Filmarchiv der DDR
 Swissfilm Association, siehe Swissperform #Geschichte

Forschung und Lehre:
 Slow Feature Analysis, ein Lernalgorithmus
 Stephen F. Austin State University in Nacogdoches, Texas

Musik:
 SFA (Band), eine New-York-Hardcore-Band
 Super Furry Animals, eine walisische Britpop-Band

Sport:
 Scottish Football Association, der Fußballverband Schottlands
 Sudan Football Association, der Fußballverband des Sudan

Wirtschaft:
 Sales Force Automation, ein Vertriebsinformationssystem
 Stochastic Frontier Analysis, ein statistisches Analyseverfahren der Ökonometrie
 Svenska Flygmotor Aktiebolag, schwedischer Hersteller von Flugmotoren
 Swiss Funds Association, eine Schweizer Branchenorganisation

SFA als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Soltau-Fallingbostel, der im Landkreis Heidekreis, Niedersachsen, aufgegangen ist

Abkürzung